El término Premio Nacional de Periodismo puede hacer referencia:

 al Premio Nacional de Periodismo de Cataluña;
 al Premio Nacional de Periodismo de Chile;
 al Premio Nacional de Periodismo de España;
 al Premio Nacional de Periodismo de México;
 al Premio Nacional de Periodismo de Venezuela;
 al Premio Nacional de Periodismo "Miguel Delibes", Asociación de la Prensa de Valladolid (España);
 al Premio Nacional de Periodismo "José Martí", Unión de Periodistas de Cuba, de Cuba;
 al Premio Nacional de Periodismo "Simón Bolívar", aseguradora Seguros Bolívar, de Colombia;
Premio Nacional de Periodismo 

Cultural
 al Premio Nacional de Periodismo Cultural de España;
 al Premio Nacional de Periodismo Cultural de Venezuela;

Deportivo
 al Premio Nacional de Periodismo Deportivo de Chile.